

Селище:
 Гречанівка — Київська область, Бориспільський район

Села:
 Гречанівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Гречанівка — Полтавська область, Миргородський район
 Гречанівка — Черкаська область, Золотоніський район